Катым — река в России, протекает в Кондинском районе Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 244 км по правому берегу реки Конды. Длина реки составляет 217 км, площадь водосборного бассейна — 2480 км².

Притоки 
(расстояние от устья)
 14 км: река Вай (лв)
 129 км: река Чепурья (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Конда, речной подбассейн реки — Конда. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта — 14010600112115300017822.

Примечания 

Притоки Конды
Реки Кондинского района